Кнежевина Панонија може бити:

 Кнежевина Јужна Панонија, раносредњовековна словенска кнежевина између реке Саве и реке Драве
 Кнежевина Доња Панонија, раносредњовековна словенска кнежевина између доње Драве и средњег Дунава

Види још 
 Панонија (вишезначна одредница)
 Јужна Панонија (вишезначна одредница)